Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Generali Ladies Linz 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla běloruská světová dvojka Viktoria Azarenková, která na turnaji nestartovala.

Soutěž dvouhry vyhrála nejvýše nasazená Němka Angelique Kerberová, která ve finále zdolala srbskou turnajovou trojku Ana Ivanovićovou ve dvou sadách , když zvládla koncovky obou setů. Kerberová se na turnaj přihlásila pozdě, až po rozlosování soutěže, a od pořadatelů získala divokou kartu. Jako první nasazená byla umístěna do dolní poloviny pavouku, k jehož změnám došlo.

Angelique Kerberová tak získala první singlový titul v sezóně a celkově třetí kariérní.

Nasazení hráček 
  'Angelique Kerberová (vítězka)
  Sloane Stephensová (čtvrtfinále)
  Ana Ivanovićová (finále)
  Carla Suárezová Navarrová (semifinála)
  Kirsten Flipkensová (čtvrtfinále)
  Sorana Cîrsteaová (1. kolo)
  Dominika Cibulková (čtvrtfinále)
  Daniela Hantuchová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2013
WTA Tour 2013